David López puede referirse a:
 David López (escritor) (n. 1978), escritor español.
 David López Bravo, David López (n. 1997), futbolista español.
 David López Fernández (n. 2004), David López (n. 2004), futbolista español.
 David López García (n. 1981), ciclista español.
 David López Gutiérrez (n. 1949), político y economista mexicano.
 David López Iturri, David López (n. 1900), futbolista español.
 David López López (n. 1975), dibujante español de cómics.
 David López Moreno, David López (n. 1982), futbolista español.
 David López Nadales, Fonsi (n. 1986), futbolista español.
 David López Panea (n. 1973), pintor español.
 David López Pérez, David López (1909-1940), futbolista español.
 David López Ribes (n. 1972), artista español.
 David López Salido (n. 1968), economista español.
 David López Silva, David López (n. 1989), futbolista español.
 David López-Zubero Purcell (n. 1959), nadador hispano-estadounidense.
 David Emmanuel López Carballo, David López (n. 2000), futbolista uruguayo.
 Juan David López Díaz, Juanda López (n. 2000), futbolista español.
 Jorge David López Fernández, David (n. 1956), futbolista español.
 Walter David López Valladares, Walter López (n. 1991), futbolista salvadoreño.